Barbara Acklin – cantante statunitense
 Donat Acklin – ex bobbista svizzero
 Guido Acklin – ex bobbista svizzero